Chicago, Burlington and Quincy Railroad Depot, auch Burlington Depot oder Burlington Northern Depot bezeichnet:

 Batavia Chicago, Burlington and Quincy Railroad Depot
 Bellevue Chicago, Burlington and Quincy Railroad Depot
 Beatrice Chicago, Burlington and Quincy Railroad Depot
 Centerville Chicago, Burlington and Quincy Railroad Depot
 Mound City Chicago, Burlington and Quincy Railroad Depot
 Oregon Chicago, Burlington and Quincy Railroad Depot
 Osceola Chicago, Burlington and Quincy Railroad Depot
 Ottumwa Chicago, Burlington and Quincy Railroad Depot
 Plano Chicago, Burlington and Quincy Railroad Depot
 Red Cloud Chicago, Burlington and Quincy Railroad Depot
 Wyoming Chicago, Burlington and Quincy Railroad Depot